

Geografia

Caldas Novas – comune nello stato del Goiás
 Minas Novas – comune nello stato del Minas Gerais

Torres Novas – città e comune nel distretto di Santarém
 Vendas Novas – comune nel distretto di Évora

Persone
 Fernando Novas (1960) – paleontologo argentino
 Georgios Athanasiadis-Novas (1893-1987) – avvocato e politico greco
 Peire Bremon Ricas Novas (1195/1199-1265/1275) – cavaliere e trovatore provenzale
 Tamar Novas (1986) – attore spagnolo

Altro
 Novas – racconti brevi, risalenti alla fine del 1100, in ottosillabi e con rima baciata